

Patronymes 
Riazanov (masculin ; en ) ou Riazanova (féminin ; en ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 David Riazanov (1870-1938), homme politique russe
 Eldar Riazanov (1927-2015), réalisateur russe
 Iouri Riazanov (1987-2009), gymnaste russe.

Patronyme russe